María Fernanda Aldana (Lomas de Zamora, Buenos Aires, 28 de diciembre de 1973) es una artista del movimiento grunge en Argentina, bajista, teclista y vocalista de El Otro Yo. 

También ha realizado álbumes y conciertos como solista y junto al cantante Adrián Paoletti.

Biografía 
María Fernanda recién se hizo conocida cuando formó junto a su hermano Cristian Aldana la banda El Otro Yo, con tan solo trece años.

A pesar de su actividad como bajista de la banda de Temperley y su más reciente ocupación de madre, María Fernanda se hizo tiempo para su carrera solista que se inicia con Entresueños, editado en el año 2000 junto a un libro de poemas. Ya había mostrado algo de la dirección que tomarían sus pasos solistas en su disco correspondiente a Esencia, disco triple de El Otro Yo con más de 70 canciones, al que tituló Triángulo María.

El 17 de marzo de ese mismo año da a luz a Bambu Araujo, fruto de su relación junto a Ezequiel Araujo, compañero de El Otro Yo.

María define Entresueños (libro y álbum) como: 

En el 2006 edita su tercer álbum, Dios te salve María, grabado entre los años 2002 y 2003 en la Alianza Francesa y en el estudio de Besotico Records. El disco contiene piezas musicales compuestas e interpretadas en piano que han sido seleccionadas de toda su vida, y cuenta con instrumentación de sintetizadores, sampleos, voces, oboes, guitarras, y más. 

María dijo sobre este trabajo:

El disco trae canciones escritas por su madre y como invitados a Diego Vainer, Ezequiel Araujo, Raimundo Fajardo y otros compañeros de ruta.

En el año 2010 estuvo como invitada en las canciones «Amor prohibido» del grupo Charlie 3 y en «Herido de muerte» de Todos Tus Muertos.

En 2011 editó su tercer disco solista, Noósfera, que contó con la participación de Ezequiel Araujo, Gabriel Guerrisi y Gerardo Farez, entre otros músicos.

Discografía

Solista

Álbumes de estudio 
 Triángulo María (Parte del álbum Esencia de El Otro Yo) (1997)
 Entresueños (2000)
 Dios te salve María (2006)
 Noósfera (2011)
 Triángulo María Vol. 2 (2015)
 "Alianza francesa en vivo XMF" (2015)
 Luz (2015)
 Prohibida (2018)
 Leepxie (2020)
 Resonancia (2021)
 "Melodias de Otoño" (2022)
 "Jazmin Azul" (2022)
 "Mantras navideños" (2022)

Álbumes en vivo 
 Alianza Francesa en vivo XMF (2015)

Álbumes recopilatorios 
 Agua de luz (2015)
 Resonancia + Leepxie + Prohibida (2021)

Sencillos 
 Liberación (2019)
 Avivar el fuego (2020)
 Oscilan (2020)
 Sos la luz (2020)

Con El Otro Yo

Álbumes de estudio 
 Los hijos de Alien, 1993 (casete)/1996 (CD)
 Traka Traka, 1994
 Mundo, 1995
 El Otro Yo del Otro Yo: Esencia, 1997
 Abrecaminos, 1999
 Colmena, 2002
 Espejismos, 2004
 Fuera del tiempo, 2007
 Ailabiu EOY, 2010
 5ta dimensión, 2012
 Te vuelvo a amar 2018

Álbumes en vivo 
 Contagiándose la energía del otro, 2000
 Contagiándose la energía del otro en vivo en Obras, 2005
 Pirata, 2005
 Estallando tu lado salvaje, 2008

Referencias

Enlaces externos 

 " https://www.youtube.com/mariafernandaaldanaoficial "
 " https://www.instagram.com/mariafernandaaldanaoficial "
 " https://www.facebook.com/mariafernandaaldanaoficial "
 " https://www.flickr.com/photos/mariafernandaaldana "
 " https://www.polar-records-argentina.mercadoshops.com.ar "
 " https://www.elotroyo.com.ar "

Instrumentistas_de_punk_de_Argentina
Bajistas de rock de Argentina
Mujeres bajistas
Cantantes femeninas de Argentina
Artistas de música alternativa
Músicos de grunge
Músicos de la provincia de Buenos Aires
Temperlinos
El Otro Yo